Haschen ist 
 eine alternative Bezeichnung für das Nachlaufspiel Fangen

Haschen ist außerdem der Name von: 
 Reinhard Haschen  (1920–2010), deutscher Mediziner, Biochemiker und Hochschullehrer.